Nalliers puede referirse a: 

 Nalliers (Vendée), comuna francesa situada en Vendée.
 Nalliers (Vienne), comuna francesa situada en Vienne.